Adversus gentes – opera apologetica in sette libri composta in lingua latina da Arnobio di Sicca attorno al 305. Nota anche col titolo Adversus nationes
 Adversus gentes – opera giovanile, composta originariamente in greco attorno al 318 da Atanasio di Alessandria; il cui titolo latino gli fu dato da san Gerolamo. Si divideva in due parti: 
Discorso contro i greci (in greco: Λόγος κατὰ Ἐλλὲνων)
Discorso sull'incarnazione del Verbo (in greco: Λόγος περὶ τῆς ἐνανθρωπήσεως).